Amargasaurus (= "La Amarga-øgle") er en slægt af dinosaurer fra tidlig kridttid (129,4–122,46 millioner år siden). Det eneste kendte skelet blev fundet i Argentina i 1984 og er stort set komplet, inklusiv et delvist kranium, hvilket gør Amargasaurus til en af de bedst kendte og dokumenterede sauropoder fra denne epoke. Amargasaurus blev beskrevet første gang i 1991 og indeholder en enkelt kendt art, Amargasaurus cazaui. Det var et stort dyr, men lille i sammenligning med andre sauropoder, der nåede 9-10 m i længden. Markant var to parallelle rækker af høje pigge ned ad nakke og ryg. Disse pigge, som også findes hos andre sauropoder, er de højeste man kender. Da den var i live, har disse pigge sandsynligvis understøttet et skjold af keratin. En alternativ, nu mere betvivlet,  teori går på, at de kan have dannet et slags stillads til et hudsejl. De har muligvis været brugt til markering, angreb eller forsvar.

Amargasaurus blev fundet i sedimentære bjergarter i La Amarga-formationen, der er dateret til en alder af omkring 125 millioner år, det vil sige fra den tidlige kridttid (barremium til sen aptium). Dyret var en planteæder, der delte habitat med mindst tre andre sauropoder fra samme periode, som muligvis har udnyttet forskellige føderessourcer for at kunne reducere konkurrencen. Amargasaurus spiste sandsynligvis af planter i mellemhøjden, idet orienteringen af det indre øre og nakkehvirvlerne tyder på, at snuden typisk har befundet sig mindst 80 cm og maksimalt 2,7 m over jorden. Inden for Sauropoda er Amargasaurus tættest beslægtet med Dicraeosaurus, Brachytrachelopan og Suuwassea fra juratiden. Sammen med disse slægter danner de familien Dicraeosauridae, som adskiller sig fra andre sauropoder med deres kortere hals og mindre krop.

Klassificering 
Det følgende kladogram af Tschopp og kolleger (2015) viser det formodede slægtskab mellem medlemmerne af Dicraeosauridae:

Referencer

Eksterne henvisninger 

Dinosaurer